Mark Ellis peut désigner :
 Mark Ellis (1943-), chanteur allemand ;
 Mark Ellis (1960-), producteur de musique anglais ;
 Mark Ellis (1977-), joueur de baseball américain.